DKS steht als Abkürzung für:

 Dänische Kirche in Südschleswig (dänisch: Dansk Kirke i Sydslesvig), die evangelisch-lutherische Kirche der im Landesteil Schleswig lebenden dänischen Volksgruppe
 Demokratische Kräfte Syriens, das oppositionelle Militärbündnis im Syrien-Konflikt
 Deutsche Kleiderspedition, ein 1964 gegründetes Tochterunternehmen von Birkart Globistics, später aufgegangen in der Logwin AG
 Deutsche Kolonialschule für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, 1898 unter dem Protektorat und Vorsitz des Fürsten Wilhelm zu Wied in dessen Schloss Neuwied in der Rechtsform einer GmbH gegründet
 Dienstleistungsgesellschaft für Kommunikationsanlagen des Stadt- und Regionalverkehrs mbH, Unterabteilung der Kölner Verkehrs-Betriebe
 Digitaler Knoten Stuttgart, ein Eisenbahnprojekt im Raum Stuttgart
 Drakenstein, Stilstufe der Hilversum-Kultur#Absolute Chronologie
 Dynamisches Kleinkaliberschießen, Kurzwaffen-Disziplin beim Bund der Militär- und Polizeischützen

dks steht für:

 Südost-Dinka, nilotische Sprache im Südsudan und im Süden Sudans, Sprachcode nach SIL/ISO 639-3

DKS